Dauter  ist der Familienname folgender Personen:

Erdmut Dauter (* 1922), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
Nathanael Ernst Dauter (1756–1813), deutscher Mediziner und Naturforscher